Mesalina o Messalina puede referirse a:
 (545) Messalina, asteroide número 545.
 Valeria Mesalina (en latín: Messalina, 25 d. C.-48 d. C.), emperatriz romana.
 Estatilia Mesalina (35 d. C.-68 d. C.), patricia y emperatriz romana.
 Mesalina de Foligno (235-249), santa católica italiana.
 Mesalina (película de 1951), película italiana.
 Mesalina, género de lagartos.